Lamé  kan vara:

Lamé (textil) – ett tyg med metallinlägg
Lamé (fäktning) – en väst som känner av träffar
Lamé (köksredskap) 
Lamé (krater) – en krater på månen

Personer
Gabriel Lamé (1795–1870), Fransk matematiker

Se även
Lame